Бувил може да се односи на:

 Бувил (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бувил (Есон), насељено место у Француској, у департману Есон
 Бувил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена